Phenix – album di Cannonball Adderley del 1975
Phenix – comune della Virginia (Stati Uniti)
Phénix – reattore nucleare in Francia
Phenix City – comune dell'Alabama (Stati Uniti)

Pagine correlate 
Fenix
Phoenix (disambigua)